České příjmení Pololáník má více nositelů:

Petr Pololáník, existuje více nositelů téhož jména a příjmení
Zdeněk Pololáník (* 1935), český hudební skladatel, varhaník a pedagog 

Česká příjmení